St. Andrew’s – miejscowość na Malcie
 St Andrew’s
 St Andrew’s Stadium

Zobacz też 
 Saint Andrew
 Luqa St. Andrew’s FC
 Saint Andrew’s Buenos Aires